Александр Тагер: